Чемпионат Уэльса по футболу 2016/2017 — 25-й сезон Валлийской Премьер-лиги. Начался 12 августа 2016 года и закончился 13 мая 2017 года. Чемпионом стал Нью-Сейнтс, защитив свой чемпионский титул.

Клубы и стадионы

Тренера и спонсоры

Бомбардиры

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Борьба за путёвку в Лигу Европы

Чемпионская группа

Группа вылета

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-лиги
 Премьер-Лига Уэльса на soccerway  (англ.)

Чемпионат Уэльса по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017